Andrew Harris e Nick Kyrgios erano i detentori del titolo ma Harris ha superato i limiti di età per partecipare ai tornei juniores. Kyrgios ha fatto coppia con Thanasi Kokkinakis e i due hanno conquistato il titolo superando in finale Enzo Couacaud e Stefano Napolitano per 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Kyle Edmund /  Frederico Ferreira Silva (semifinale)
  Maxime Hamou /  Johan-Sébastien Tatlot (quarti di finale)
  Christian Garín /  Nicolas Jarry (ritirati)
  Pedro Cachín /  Guillermo Nuñez (primo turno)

  Yoshihito Nishioka /  Jorge Brian Panta (quarti di finale) 
  Clément Geens /  Noah Rubin (quarti di finale) 
  Nioki Nakagawa /  Gianluigi Quinzi (primo turno) 
  Harry Bourchier /  Alexander Zverev (ritirati)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2013